Wierzchosławice ist der Name folgender Orte in Polen:

 Wierzchosławice, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Tarnowski in der Woiwodschaft Kleinpolen, siehe Gmina Wierzchosławice
 Wierzchosławice (Gniewkowo) (dt. Wierschoslawitz/Grotendorf), Dorf im Powiat Inowrocławski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, siehe Gmina Gniewkowo#Wierzchosławice